Fučík bezeichnet:
 (2345) Fučik, Asteroid des äußeren Hauptgürtels

Fučík bzw. Fucik ist der Familienname folgender Personen:
 Bedřich Fučík (1900–1984), tschechischer Literaturkritiker
 Bernhard Fucik (* 1990), österreichischer Fußballspieler
 Emil Fucik (1912–1989), österreichischer Politiker

 Svatopluk Fučík (1944–1979), tschechischer Mathematiker und Hochschullehrer
 Tomáš Fučík (* 1994), tschechischer Eishockeytorwart
 Tomáš Fučík (Schwimmer) (* 1985), tschechischer Schwimmer 
 Vít Fučík († 1804), legendärer böhmischer Flugpionier

Siehe auch:
 Yulius Fuchik (russisch Юлиус Фучик, Julius Fučík), sowjetische Variante des US-amerikanischen SeaBee-Schiffs